Berlau bezeichnet

 die Gemeinde Brloh pod Kletí, Okres Český Krumlov, Tschechien

Berlau ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Berlau-Kirschstein (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Heinz Berlau (1929–2002), deutscher Schauspieler
 Ruth Berlau (1906–1974), dänische Schauspielerin